Zannella – cognome italiano
 Paolo Zannella (1923-1999) – poeta italiano